Living with War — двадцать восьмой студийный альбом канадского автора-исполнителя Нила Янга, изданный в 2006 году.

Об альбоме 
В Living with War музыкант выступает против войны в Ираке и резко критикует политику Джорджа У. Буша. Альбом появился в результате визита Янга к его дочери. Ожидая её, исполнитель решил купить в торговом автомате стакан кофе и увидел страницу газеты USA Today с фотографией тяжёло раненых американских военных. Почувствовав страдания, причиняемые войной, Нил заплакал, схватил свою гитару и принялся писать несколько песен одновременно. Позднее, говоря о критике американской политики, Янг посетовал: «Я надеялся, что придут молодые люди, и скажут об этом, и споют песни об этом, но я никого не увидел и сделал это сам. Я ждал так долго, как мог». Living with War был номинирован сразу на три премии «Грэмми», в категориях «Лучший рок альбом», «Лучшая рок песня» и «Лучшее сольное вокальное рок исполнение» (две последние — песня «Lookin' for a Leader»). Он занял 15 место в чарте Billboard 200 и 7 место в канадском альбомном чарте.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Living with War на сайте Discogs 

Альбомы 2006 года
Альбомы Нила Янга
Альбомы Reprise Records